Широких — русская фамилия. Известные носители:

 Широких, Валентин Иванович (1921—1974) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза (1946).
 Широких, Иван Осипович (1868 — ?) — российский зоолог и зоотехник, автор ряда научных трудов по животноводству.
 Широких, Нелли Владимировна (1930—2008) — диктор Ленинградского телевидения в 1955—1988 гг.
 Широких, Николай Иванович (1926—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Широких, Ростислав Александрович (1926—1993) — диктор Ленинградского радио и телевидения, народный артист РСФСР.

Примечания